Пётр Си́доров:
 Сидоров, Пётр Александрович (1927—1995) — советский и российский экономист, организатор высшего образования, профессор Чувашского государственного университета.
 Сидоров, Пётр Аполлонович (1866—1920) — действительный статский советник; педагог, директор приюта принца П. Г. Ольденбургского.
 Сидоров, Пётр Михайлович (1905—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Великолукского областного исполнительного комитета.
 Сидоров, Пётр Петрович (1926—1972) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сидоров, Пётр Семёнович (1935—2014) — советский и российский специалист по авиационным происшествиям, заслуженный работник транспорта Российской Федерации (2000).